Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2012 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Mike Bryan inLisa Raymond sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /   Liezel Huber (polfinale)
 '''Mike Bryan /   Lisa Raymond (prvaka)
 Nenad Zimonjić /   Katarina Srebotnik (polfinale)
 Leander Paes /   Jelena Vesnina  (finale)
 Mahesh Bhupathi /   Sania Mirza (drugi krog)
 Daniele Bracciali /   Roberta Vinci (tretji krog)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /   Andrea Hlaváčková (drugi krog)
 Daniel Nestor /   Julia Görges ''(četrtfinale)

<ol start=9>
 Mariusz Fyrstenberg /   Abigail Spears ''(drugi krog)
 Rohan Bopanna /   Zheng Jie ''(četrtfinale)
 František Čermák /   Lucie Hradecká ''(odstop)
 Jürgen Melzer /   Iveta Benešová ''(drugi krog)
 Fabio Fognini /   Sara Errani ''(drugi krog)
 David Marrero /   Nuria Llagostera Vives ''(drugi krog)
 Andy Ram /   Květa Peschke ''(tretji krog)  
 Alexander Peya /   Anna-Lena Grönefeld ''(tretji krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2012